Гоешти има више значења:

 Гоешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Гоешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији